Genesis est un terme qui peut désigner :

Animation 
 Night Head Genesis (1992), anime japonais.
 Neon Genesis Evangelion (1995), anime japonais.

Astronautique 
 Genesis (sonde spatiale) (2001), sonde spatiale de la NASA.
 Genesis I (2006), station spatiale habitable expérimentale de Bigelow Aerospace. 
 Genesis II (2007), second habitat spatial gonflable expérimental de Bigelow Aerospace.

Automobile   
 Genesis Motors (2015), marque automobile de Hyundai Motor.
 Genesis G90 (2016), voiture de luxe de Genesis Motors. 
 Genesis GV80, voiture de luxe de Genesis Motors. 
 Genesis G70, voiture de luxe de Genesis Motors. 
 Genesis GV70, SUV de luxe de Genesis Motors. 
 Hyundai Genesis (2007), berline routière du constructeur Hyundai.
 Hyundai Genesis Coupé (2010-2013), coupé de Hyundai Motor.

Catch  
 TNA Genesis, pay-per-view de catch.
 Genesis (2010),  de TNA Genesis.
 Genesis (2011),  de TNA Genesis.
 Genesis (2012),  de TNA Genesis.
 Genesis (2013),  de TNA Genesis.
 Genesis (2014),  de TNA Genesis.
 Genesis (2021)

Cinéma 
 
 Génesis Rodríguez (1987), actrice américaine.

Cyclisme 
 Genesis, entreprise britannique ;
 Équipe cycliste Madison Genesis ;
 Saison 2015 de l'équipe cycliste Madison Genesis.

Édition 
 Genesis Publications, maison d'édition britannique de Brian David Roylance.

Énergie 
 Genesis Energy (1999), entreprise de production énergétique de Nouvelle-Zélande.

Géologie 
 Genesis Rock (1971), roche lunaire ramenée sur Terre par la mission Apollo 15.

Jeu vidéo 
 A Game of Thrones: Genesis (2011), jeu vidéo de stratégie en temps réel de Cyanide. 
 Jurassic Park: Operation Genesis (2003), jeu vidéo de gestion de Blue Tongue Entertainment.
 Neon Genesis Evangelion (jeu vidéo) (1999), jeu vidéo d'action basé sur le manga Neon Genesis Evangelion.
 Resident Evil: Genesis (2008), jeu vidéo d'action-aventure de Capcom Interactive Canada.
 Return to Genesis (1988), jeu vidéo de type shoot them up de Steve Bak, Pete Lyon et David Whittaker.
 Sega Genesis (1989), nom d'une console de jeu vidéo en Amérique de Nord. (sous le nom de Sega Mega Drive en Europe)

Médecine 
 Genesis HealthCare (1985), entreprise de soins médicaux et soins gériatriques.

Musique

Chanson 
 Genesis of Aquarion (2005), thème de la série animée de Yoko Kanno et Akino Kawamitsu.

Classique 
 Genesis I - Elementi (1962), œuvre de musique de chambre d'Henryk Górecki.  
 Genesis II - Canti strumentali (1962), œuvre de musique de chambre d'Henryk Górecki. 
 Genesis III - Monodramma (1963), œuvre de musique de chambre d'Henryk Górecki.

Rock 
 Genesis, groupe de rock progressif britannique
 Discographie de Genesis
 From Genesis to Revelation (1969), premier album de Genesis.
 Genesis Live (1973), premier album live de Genesis.
 Genesis (album) (1983), douzième album studio de Genesis.
 Genesis (album de Busta Rhymes) (2001), cinquième album studio de Busta Rhymes.
 Genesis (album de Job for a Cowboy) (2007), premier album studio du groupe de Deathcore/Death metal américain. 
 Genesis of Next (2001),  de Globe. 
 Genesis of the Devil (2001), album de Marilyn Manson & The Spooky Kids.
 Genesis Revisited II (2012), album de Steve Hackett, ancien guitariste de Genesis.
 The Genesis (2002), album du guitariste suédois Yngwie Malmsteen.
 Genesis P-Orridge (1950-2020), artiste, performer, musicien et écrivain britannique.

Théorie musicale 
 Genesis of a Music (1949), ouvrage du compositeur américain Harry Partch.

Récompenses 
 Prix Genesis (2013), récompense israélienne.

Religion 
 Answers in Genesis, mouvement fondamentaliste chrétien d'origine américaine.

Télévision 
 Genesis : L'Origine du crime (2006), série télévisée espagnole.
 Genesis II et l'homme créa la nature (2004), série documentaire de Télé Images Nature diffusée sur France 5.
 Neon Genesis Evangelion (1995), série télévisée animée japonaise.
 Liste des chapitres de Neon Genesis Evangelion
 Liste des épisodes de Neon Genesis Evangelion 
 Personnages de Neon Genesis Evangelion
 Rage of Bahamut: Genesis (2014), série télévisée d'animation japonaise.

Voir aussi